Marlach steht für:

 Marlach, Ortsteil und Dorf der Gemeinde Schöntal, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Marlach (Floßbach), linker Zufluss (auf dem Hauptstrang) des Floßbachs bei Schauernheim, Ortsgemeinde Dannstadt-Schauernheim, Rhein-Pfalz-Kreis, Rheinland-Pfalz